Ла Пирамиде има више значења:

 Ла Пирамиде (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пирамиде (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пирамиде (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику